«Lay Lady Lay» (иногда пишется «Lay, Lady, Lay») — песня американского певца и музыканта Боба Дилана с его альбома 1969 года Nashville Skyline. Позднее в том же году была издана отдельным синглом.

Изначально предназначалась для кинофильма «Полуночный ковбой», но не была предоставлена вовремя и в фильм не вошла.

Песня достигла 7 места в США (в чарте Billboard Hot 100) и 5 места в Великобритании (в чарте UK Singles Chart).

Примечания

Ссылки 

Песни Боба Дилана
Синглы 1969 года
Песни Duran Duran
Песни The Byrds
Песни The Everly Brothers
Песни The Isley Brothers
Песни, написанные Бобом Диланом
Синглы Warner Bros. Records
Песни 1969 года
Синглы Columbia Records
Синглы 1996 года